Buenache es el nombre de diversos pueblos:

 Buenache de Alarcón, pueblo de la provincia de Cuenca, España.
 Buenache de la Sierra, pueblo de la provincia de Cuenca, España.